Preliv je lahko:
 preliv (kulinarika)
 morski preliv
 preliv (frizerstvo)
prekop